
Molekulska formula -{C5H10}- se može odnositi na:

 Ciklopentan
 1,2-Dimetilciklopropan
 2-Metil-2-buten
 Metilciklobutan
 Penten